Стамбульская футбольная лига 1930/1931 () — 27-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 19 декабря 1930 года и закончился 5 июня 1931 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1930/31
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1930 году
Спорт в Турции в 1931 году